Denumirea de Dăbrava se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Dăbrava, un sat în comuna Blagoevgrad, regiunea Blagoevgrad;
 Dăbrava, un sat în comuna Balcik, regiunea Dobrici;
 Dăbrava, un sat în comuna Loveci, regiunea Loveci.